Чеські хокейні ігри 2018 — міжнародний хокейний турнір у Чехії в рамках Єврохокейтуру, проходив 19—22 квітня 2018 року у Пардубице, один матч відбувся в російському Ярославлі.

Підсумкова таблиця

Результати

Примітки

Посилання 
 eurohockey.com  
 icehockey24.com  

Хокей у Чехії
Хокей у Росії‎
2018 у хокеї з шайбою
Чеські хокейні ігри
Квітень 2018